Кэ́трин Ленора (Кэ́ти) Бо́ланд (, род. 14 февраля 1988, Торонто) — канадская актриса. Наиболее известна по роли Клариссы в историческом телесериале «Царство».

Личная жизнь 
Боланд родилась Торонто, штат Онтарио в Канада. Она живёт между Торонто и Лос-Анджелесом. В свободное время она пишет романы и работает журналистом в Торонто Стар (), Blog TO, SheDoesTheCity и TChad Quarterly. Также ведет блог.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Биография Кэти Боланд на Tribute.ca

Киноактрисы Канады